Melzi d’Eril ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Melzi d’Eril (1753–1816), italienischer Politiker und Schriftsteller
 Lodovico Melzi d’Eril (1820–1886), italienischer Adliger und Unternehmer